Милюко́в (Милюко́ва) — русская фамилия. Существует несколько версий происхождения фамилии: вместе с фамилией  от старого русского имени Милюти́н, от фамилии , возможно происходящей от титула мелик, распространенного среди азербайджанской и другой тюркоязычной знати в XIII—XVI веках, или же напрямую от «мелик», использовавшегося в русском языке в значении «кавказский горный князек», или от основы мил- со значениме «милый». Известные носители:

Милюков 
 
 Милюков, Алексей Николаевич (ок. 1860 — ок. 1914) — русский архитектор.
 Милюков, Анатолий Илларионович (1938—2018) — советский и российский экономист, доктор экономических наук, профессор.
 Милюков, Василий Петрович (1814—1872) — генерал-лейтенант Русской императорской армии.
 Милюков, Владимир Александрович (1923—1980) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, майор, военный лётчик.
 Милюков, Игорь Владимирович (род. 1980) — российский певец, тенор.
 Милюков, Никита Михайлович (ум. 1731) — русский золотых дел мастер первой трети XVIII века, входивший в штат придворных ювелиров в правление Петра I.
 Милюков, Николай Павлович (1825—1879) — русский архитектор и преподаватель.
 Милюков, Павел Николаевич (1859—1943) — русский политический деятель, историк и публицист, министр иностранных дел Временного правительства.
 Милюков, Павел Сергеевич (род. 1984) — российский скрипач, солист Московской филармонии, лауреат международных конкурсов, преподаватель Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского.

Милюкова 
 Милюкова, Антонина Ивановна (1848—1917) — русская музыкант, жена П. И. Чайковского.
 Милюкова, Мария Семёновна (в монашестве Марфа Дивеевская; 1810—1829) — схимонахиня Дивеевской обители, преподобная.

См. также 
 
 Милюковы — о дворянском роде.
 Нота Милюкова

Примечания